Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve  (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)

États-Unis
  blindée

France 
 d'infanterie

Japon

Royaume-Uni 
 
 d'infanterie